Gutermuth ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Gutermuth (* 1955), deutsche Psychotherapeutin, Grafikerin, Zeichnerin und Schriftstellerin
 Hans Gutermuth (1893–1917), deutscher Segelflugpionier
 Heinrich Gutermuth (1898–1977), deutscher Gewerkschafter
 Max Gutermuth (1858–1943), deutscher Hochschullehrer